Ахенбах () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Ахенбах, Андреас (1815—1910) — немецкий художник-пейзажист.
 Ахенбах, Генрих (1829—1899) — прусский политик и государственный деятель XIX века.
 Ахенбах, Освальд (1827—1905) — немецкий художник-пейзажист, брат А. Ахенбаха.
 Ахенбах, Ян (1935—2020) — американский учёный, член Национальной академии наук США.